Острозький Костянтин Іванович (1460—1530) — військовий і державний діяч Великого князівства Литовського. В битві під Оршею розбив московське військо.
 Костянтин Василь Острозький (1526—1608) — руський (український) князь, магнат, військовий, політичний і культурний діяч, меценат, сенатор Речі Посполитої, засновник Острозької академії. Син князя Костянтина Острозького.
 Костянтин Острозький (???—1588) — руський (український) князь, підчаший литовський. Син князя Костянтина Василя Острозького.

Острозькі